Heraia (wedstrijdenreeks), de eerste toegestane atletische wedstrijden voor vrouwen
 Heraia (geslacht), een vlindergeslacht